Спастер —  деревня в Новосокольническом районе Псковской области, Маевская волость
 Спастер —  озеро в Новосокольническом районе Псковской области, Маевская волость